HMS Conqueror (1911), Brits oorlogsschip
HMS Conqueror (1971), Britse onderzeeër